Kratica SR pomeni:
 Slavistično revijo, slovensko znanstveno revijo s prispevki o slovanskih jezikih
 socialistična republika, državna ureditev
rusko stranko Socialni revolucionarji (tudi Eseri), dejavno med rusko revolucijo, ki je zmagala na parlamentarnih volitvah 1918

Glej tudi:
 Sr
 sr.